Sadoul ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Sadoul (1904–1967), französischer Journalist
 Jacques Sadoul (1881–1956), französischer Politiker
 Numa Sadoul (* 1947), französischer Schauspieler und Schriftsteller